Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 17 по 19 марта 2015 года в Окленде (Новая Зеландия) и с 22 по 28 марта 2015 года в Тайбэе (Тайвань). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 9 национальных команд — по три из Азии и Европы, по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Исландии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года. 
В группе А третьего дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовали 2 главных и 3 линейных судей.

Группа А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года

Главные судьи
  Александр Бурро
  Марк Иверт
  Питер Хакселл
  Антон Кислов

Линейные судьи
  Седрик Борга
  Эндрю Брункер
  Фрейзер Олсон
  Джаэ Юнджин
 Михаэль Хофстаттер
  Пьер-Люк Юо
  Либор Сучанек

Группа B третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года

Главные судьи
  Дин Смит
  Синъити Такизава

Линейные судьи
  Оливер Финч
  Кенсукэ Канадзава
  Крис Уотсон

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+8).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Димитр Димитров
  Элвар Олаффсон
  Дан Хоффман
  Антонио Нахера
  Гарет Бремнер
  Чу Йивэй

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+13).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Тайване
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Новой Зеландии
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира на Тайване
Чемпионаты мира в Новой Зеландии